František Ladislav Čelakovský (1799-1852) – poeta ceco
 Jaromír Čelakovský (1846-1914) – storico ceco
 Ladislav Josef Čelakovský (1834-1902) – botanico ceco